De Amateurliga Hamburg 1953/54 was het negende voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

SC Concordia Hamburg werd kampioen en ASV Bergedorf 85 vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, maar ze konden deze allebei niet afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1953/54